Kollogienen (auch: Collogienen) ist ein deutscher Ortsname:
 Kollogienen (Gemeinde Bubrowko), 1938 bis 1945 Kalgienen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kołowin, Ort in der Landgemeinde Piecki (Powiat Mrągowski), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kollogienen (Gemeinde Zollernhöhe), 1926 bis 1945 Modersohn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kosowiec (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen